Az Allsvenskan 1948-49-es szezonja volt a bajnokság huszonötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag